Chawki Tabib (1963-), avocat tunisien ;
 Hibat Tabib (1947-), juge et avocat iranien ;
 Kheiron Tabib (1982-), humoriste, acteur, réalisateur et scénariste français, fils d'Hibat.